FDT steht als Abkürzung für:

 Field Device Tool, eine Technologie zur Feldgerätebedienung
 Flash Development Tools, ein Eclipse-Plugin für die Entwicklung von ActionScript-Anwendungen
 Fortbildungsdienst der Truppe, ehemals WK in der Schweizer Armee
 Formula and Derivation Tool, der ursprüngliche Name der BRMS-Software BRFplus von SAP
 FDT (Fuck Donald Trump), Rapsong von YG und Nipsey Hussle

FDt steht für:

 Fernschnelltriebwagen, eine deutsche Zuggattung, siehe Fernschnellzug

FDT